Brazilië:
Altamira (microregio), een microregio in de deelstaat Pará
Altamira (Pará), een gemeente in de deelstaat Pará
Altamira do Maranhão, een gemeente in de deelstaat Maranhão

Colombia:
Altamira (Colombia), een gemeente in departement Huila

Mexico:
Altamira (Tamaulipas), een stad in de staat Tamaulipas

Spanje:
Altamira (grot), een grot in Cantabrië
Altamira (Bilbao), een wijk van Bilbao

Venezuela:
Altamira (Caracas)